34-й чемпионат мира по академической гребле прошёл с 27 июля по 1 августа 2004 года близ испанского городка Баньолес.

Медалисты

Распределение наград

Призёры от России 
 четвёрка без рулевого (женщины) — Валерия Стародубровская, Юлия Иноземцева, Наталья Мельникова, Вера Почитаева.

Примечания 

Чемпионаты мира в Испании
Июль 2004 года
Август 2004 года